Топонимы:
 Байджнатх (Уттаракханд) — населённый пункт в индийском штате Уттаракханд в округе Багешвар.
 Байджнатх (Химачал-Прадеш) — населённый пункт в индийском штате Химачал-Прадеш в округе Кангра.